Bludnaja () ist der Name mehrerer Flüsse in Russland:
 
 Bludnaja (Chatanga), Nebenfluss der Chatanga
 Bludnaja (Chilok), Nebenfluss des Chilok
 Bludnaja (Kosma), Nebenfluss der Kosma im Flusssystem der Petschora
 Bludnaja (Pjosa), Quellfluss der Pjosa